Kapelan – duchowny spełniający funkcje liturgiczne w miejscach świeckich
 Kapelan – duchowny sprawujący duszpasterską opiekę w harcerstwie
 Kapelan – duchowny przebywający na dworze królewskim
 Kapelan Jego Świątobliwości (inaczej: Prałat) – duchowny diecezjalny